Папаегоров — фамилия:

 Папаегоров, Дмитрий Егорович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 9978; 26 ноября 1856.
 Папаегоров, Егор Дмитриевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2360; 26 ноября 1811.